Desirae Krawczyk (* 11. Januar 1994 in Palm Desert) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.

Karriere 
Desirae Krawczyk ist die Tochter einer Philippinin und eines Polen. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennis, ihr Lieblingsbelag ist laut ITF der Hartplatz. Sie spielte bis 2017 vor allem Turniere auf dem ITF Women’s Circuit, wo sie bislang sechs Titel im Doppel gewinnen konnte, allesamt mit ihrer Partnerin Giuliana Olmos.

Im College Tennis spielt Krawczyk für die Mannschaft Sun Devils der Arizona State University in der Pacific-12 Conference, wo sie auch schon als Spielerin der Woche gewählt wurde.

Ihr erstes Profiturnier bestritt sie im Januar 2008 in La Quinta, Kalifornien bei einem mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Turnier. von 2009 bis 2015 spielte sie nur vereinzelt Profiturniere und startete erst ab Mitte 2016 als Profispielerin.

Beim Stockton Challenger 2016/Damen erreichte sie als Qualifikantin das Hauptfeld, wo sie dann in der ersten Runde mit 5:7 und 3:6 gegen ihre Landsfrau Sachia Vickery verlor. Zusammen mit Kylie McKenzie erreichte sie im Oktober desselben Jahres bei der Copperwynd Pro Women’s Challenge das Halbfinale im Doppel, wo sie der Paarung Samantha Crawford und Melanie Oudin knapp in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und [8:10] unterlagen.

Von Januar bis Juli 2017 konnte Krawczyk zusammen mit ihrer Dauerpartnerin Olmos fünf ITF-Turniere gewinnen, zuletzt das mit 60.000 US-Dollar dotierte Gold River Women’s Challenger in Sacramento. Bei den Citi Open 2017, einem Turnier der WTA Tour startete sie zusammen mit ihrer Partnerin Kaitlyn Christian im Hauptfeld des Damendoppels, unterlagen aber bereits in der ersten Runde. Eine Woche später erreichte sie mit ihrer Dauerpartnerin Giulia Olmos bei den Odlum Brown Vanopen in Vancouver das Finale im Doppel, das sie dann aber in zwei Sätzen mit 1:6 und 5:7 gegen die Paarung Jessica Moore und Jocelyn Rae verloren. Beim Coupe Banque Nationale in Quebec ging sie mit Partnerin Jamie Loeb an den Start. Die beiden verloren aber nach erfolgreicher erster Runde im zweiten Spiel des Hauptfeldes gegen die topgesetzte Paarung Tímea Babos und Andrea Sestini Hlaváčková. Bei den darauffolgenden Abierto Tampico trat Krawczyk erneut mit Jamie Loeb an, erreichte dort das Halbfinale. Bei den Hua Hin Championships 2017, einem Turnier der WTA Challenger Series 2017 erreichten Krawczyk und Olmos mit einem Sieg über Magdalena Fręch und Vivian Heisen die zweite Runde, wo sie aber dann knapp in drei Sätzen gegen die chinesische Paarung Duan Yingying und Wang Yafan mit 5:7, 7:65 und [10:12] verloren.

2018 startete sie mit ihrer Dauerpartnerin Giulia Olmos bei den Oracle Challenger Series in Newport Beach, wo sie aber bereits in der ersten Runde des Damendoppels gegen die späteren Turniersiegerinnen Misaki Doi und Jil Teichmann mit 2:6 und 1:6 verloren.

Turniersiege

Doppel

Mixed

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Vereinigte Staaten)
College-Tennis-Spieler
US-Amerikaner
Geboren 1994
Frau